Suva bezeichnet:
 die Hauptstadt von Fidschi, siehe Suva
 als Abkürzung die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

Siehe auch: Suwa

SUVA